Bílsko kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bílsko (okres Olomouc)
 Bílsko (okres Strakonice)
 Bílsko u Hořic (okres Jičín)